Uralmaix, empresa industrial d'Iekaterinburg, Rússia
 Uralmaix, organització criminal de la Màfia russa
 Uralmaix Iekaterinburg, antic nom del club de futbol FK Ural Iekaterinburg
 Uralmaix, nom d'un barri d'Iekaterinburg
 Uralmaix, nom d'una estació de metro d'Iekaterinburg